Eclipse, um evento celeste
Eclipse (IDE), um programa de computador
Eclipse (livro), terceiro livro da série Twilight, de Stephenie Meyer
Eclipse (2010), filme baseado no livro.
Eclipse Soundtrack - trilha sonora do filme
Eclipse 500, um avião a jato
Eclipse (iate), iate de Roman Abramovich
Eclipse Comics, uma editora de história em quadrinhos
Mitsubishi Eclipse, um carro da Mitsubishi Motors
Museu do Eclipse, um museu brasileiro de Sobral, Ceará

Música
Eclipse (álbum de Brother Simion)
Eclipse (álbum de Yngwie Malmsteen)
Eclipse (álbum de Journey)
Eclipse (banda)
Eclipse (canção)

Desambiguação